Ик () — река в России, правый приток реки Ай, протекает по территории Башкортостана.

Географические сведения 
Длина реки составляет 102 км, площадь бассейна — 2390 км², общее падение — 230 м. Скорость течения до 0,5 м/с, ширина реки в нижнем течении увеличивается до 20—25 метров. Питание реки преимущественно снеговое.

Ик берёт начало в 11 километрах от деревни Сандалашка Белокатайского района. Протекает по территории Белокатайского и Мечетлинского районов Республики Башкортостан и впадает в реку Ай в 92 километрах от её устья, возле села Большеустьикинское Мечетлинского района.

Рельеф бассейна Ика холмисто-увалистый.

Лесистость бассейна составляет 50 %, а распаханность — 35 %. Для регуляции стока у села Большеустьикинского создано водохранилище.

Притоки 

 7,3 км: Ока (пр)
 13 км: Барсук (пр)
 Красный Ключ (пр)
 27 км: Суя (пр)
 37 км: Усть-Маш (лв)
 Тепляк (пр)
 Емаш (пр)
 50 км: Нугуш (пр)
 Мухтар (лв)
 55 км: Нугуш (пр)
 Разливка (пр)
 Чёрная (лв)
 66 км: Бурзяк (лв)
 Кондастак (пр)
 Кургашка (пр)
 Тавальгань (лв)
 84 км: Вак-Нугуш (пр)
 Ямная (пр)
 86 км: Куляк (лв)
 Катайка (лв)
 92 км: Чекмагаш (пр)
 Елгыз (пр)

Примечания

Литература 
 

Притоки Ая
Реки Белокатайского района
Реки Мечетлинского района